Bruchhagen bezeichnet

 Orte in Deutschland:
 Bruchhagen (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde in Brandenburg
 Bruchhagen (Steyerberg), Ortsteil der Gemeinde Steyerberg in Niedersachsen

 Personennamen:
 Heribert Bruchhagen (* 1948), deutscher Fußballfunktionär